Ning-cung je chrámové jméno několika čínských císařů:

 Ning-cung (Sung), vlastním jménem Čao Kchuo (1168–1224), čtvrtý císař říše Jižní Sung
 Rinčinbal (1326–1332), desátý císař říše Jüan